Селя́тино — железнодорожная станция Киевского направления Московской железной дороги в одноимённом пгт Наро-Фоминского городского округа Московской области. Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По характеру основной работы является промежуточной, по объему выполняемой работы отнесена ко 2-му классу.

На станции семь путей, из них 2 главных и 5 боковых. Седьмой путь короткий и не электрифицирован. В 2009 году на нём поставили вагонные весы. Платформа островная, турникетами не оборудована. На станции останавливаются все электропоезда, кроме экспрессов. На станции большой оборот вагонов, каждый день на станции останавливаются сборные поезда. Боковые пути электрифицированы. К шестому пути примыкают подъездные пути «Гидромонтажа», к пятому и третьему примыкают пути с ОМС, с нефтебазы, с военной части. Линия до военной части построена в 1985—1986 годах.

В районе 2012—2013 года класс станции повышен с 3 до 2.

Из Селятино ежегодно в двадцатых числах апреля отправляется в Москву на станцию Пресня литерный эшелон с показательной военной техникой Вооружённых Сил РФ для участия в Параде Победы.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Станция Селятино на сайте системы слежения за железнодорожными вагонами.

Станции Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Промежуточные станции
Станции 2 класса
Железнодорожные станции и платформы Наро-Фоминского городского округа